Jean-Marc Reiser peut désigner :

 Jean-Marc Reiser (1941-1983), dessinateur de presse et auteur de bande dessinée français ;
 Jean-Marc Reiser, (1960-) mis en cause en 2018 dans l'Affaire Sophie Le Tan, en France.

Homonymie de personnes